

Codici 
 VCC – ex codice aeroportuale IATA dell'ex aeroporto civile di Limbe (Camerun)

Militaria 
 VCC-1 Camillino – veicolo trasporto truppe dell'Esercito Italiano, variante italiana dello statunitense M113A1
 VCC-2 – veicolo trasporto truppe dell'Esercito Italiano, versione modificata del VCC-1
 VCC-80 Dardo – veicolo da combattimento della fanteria dell'Esercito Italiano

Sigle 
 Vancouver Community College – università canadese
 Video Compact Cassette – vecchio nome del formato Video 2000
 Virgo Cluster Catalog – catalogo delle galassie dell'Ammasso della Vergine
 Virtual Call Center – software virtuale telefonico di gestione Call Center
 Volvo Cars Corporation – nome completo della casa automobilistica svedese

Altro 
 VCC – in elettronica è  un piedino di alimentazione di un circuito integrato oppure si può trovare per definire la linea di alimentazione del collettore in un circuito NPN

Pagine correlate  
 Veicolo corazzato da combattimento